Сезон 2019/2020 стал для Интера 104-м в Чемпионате Италии. В марте чемпионат был прерван из-за Пандемии COVID-19. Новый президент клуба задумал перестройку в команде. Это обусловлено приглашением топ-тренера Антонио Конте. Тот в свою очередь стал покупать именитых игроков: Кристиан Эриксен, Ромелу Лукаку, Алексис Санчес и др. В июне чемпионат возобновился.

Состав команд 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти

№4 навечно закреплен за Хавьером Дзанетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:151.500.000

Зима 

Убытки:21.500.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:62.000.000

Зима 

Прибыль:17.000.000

Общие убытки:173.000.000

Общая прибыль:79.000.000

Разница:94.000.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Лига Европы

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

2019
Интернационале
Интернационале